Папоротно — название населённых пунктов в России:

 Папоротно — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Папоротно — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.